Je t'aime moi non plus peut désigner :

 Je t'aime… moi non plus, une chanson de Serge Gainsbourg, parue en 1967.
 Je t'aime moi non plus, un film de Serge Gainsbourg, sorti en 1976.
 Je t'aime moi non plus, la bande originale du film du même nom, signée Serge Gainsbourg, sortie en 1976.
 Je t'aime… moi non plus, un documentaire de Maria de Medeiros, sorti en 2004.

Homonymie de titre